

Geografia 
Tecumseh (Oklahoma)
Tecumseh (Nebraska)
Tecumseh (Michigan)

História 
Tecumseh — famoso cacique Shawnee 
Guerra de Tecumseh
William Tecumseh Sherman

Outros 
Tecumseh do Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história